Ел Каскахал има више значења:

 Ел Каскахал (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Каскахал (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каскахал (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Каскахал (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Каскахал (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Каскахал (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику